Adolfo Consolini (1917-1969) – atleta italiano, specialista del lancio del disco
 Angelo Consolini (1859-1934) – violinista, violista e compositore italiano
 Chiara Consolini (1988) – cestista italiana
 Domenico Consolini (1806-1884) – cardinale italiano.
 Giorgio Consolini (1920-2012) – cantante italiano
 Marco Consolini (1953) – tennista italiano, figlio del cantante Giorgio
 Nicolò Consolini (1984) – calciatore italiano, di ruolo terzino
 Pietro Consolini (1565-1643) – presbitero italiano, chierico della Congregazione di san Filippo Neri